Hollister Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Hollister Creek (Idaho), Fluss im Kootenai County, Bundesstaat Idaho
 Hollister Creek (Kalifornien), Fluss im Humboldt County, Bundesstaat Kalifornien
 Hollister Creek (Pennsylvania), Fluss im Wayne County, Bundesstaat Pennsylvania